Dźwięki muzyki (musical)
 Dźwięki muzyki (film)